Geografia do Brasil
Rio Camarajibe - rio que banha os estados de Alagoas e Pernambuco
Camaragibe — município de Pernambuco
Passo de Camaragibe — município de Alagoas

Desambiguações de topônimos